Bridgetown kan syfta på

 Bridgetown – huvudstaden i Barbados

Geografi

Australien 

 Bridgetown (ort i Australien), Western Australia, Bridgetown-Greenbushes, 
Bridgetown-Greenbushes Shire – ett Local government area i Western Australia

Barbados 

 Bridgetown, huvudstaden, Saint Michael,

Irland 

 Bridgetown (ort i Irland), Leinster, Loch Garman,

Kanada 

 Bridgetown, Nova Scotia, ort,

USA 

 Bridgetown, Ohio – en ort i Ohio, Hamilton County,

Se även 
Bridgtown – en by i Staffordshire, England